Zumiao (kinesiska: 祖庙, 祖庙街道) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 18 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zumiao är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guangzhou,  km nordost om Zumiao. Trakten runt Zumiao består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina